Gebethner ist der Name von

 Gustaw Adolf Gebethner (1831–1901), polnischer Buchhändler und Verleger
 Wacław Gebethner (1899–1959), polnischer Sportler
 Gebethner i Wolff, polnischer Verlag	
 Stanisław Gebethner (* 1935), Politologe
 Tadeusz Gebethner (1897–1944), polnischer Fußballspieler
 Zygmunt Gebethner  Pseudonym Zygmuntowski (* 1925) ♂	
 Feliks Jan Gebethner (1832–1887) ♂	
 Jan Robert Gebethner (1860–1910) ♂